Lascaux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Lascaux, commune française, située dans le département de la Corrèze
 Grotte de Lascaux, grotte ornée située sur le territoire de la commune de Montignac-Lascaux, dans le département français de la Dordogne découverte le .
 Les fac-similés de la grotte sont connus sous les noms de Lascaux 2 et Lascaux 3 (exposition itinérante internationale). Un centre national d'art pariétal : Lascaux 4, a ouvert au public fin 2016.
 Interstade de Lascaux, une période intermédiaire de réchauffement pendant la glaciation de Würm.

Patronyme 

 Élie Lascaux (1888-1968), peintre français.
Patronyme corrézien